hrabstwo Essex w Anglii
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w USA, w stanie Massachusetts
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w USA, w stanie Vermont
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w USA, w stanie Wirginia
 hrabstwo Essex (ang. Essex County) w Kanadzie, w prowincji Ontario